Nandrin is een plaats en gemeente in het arrondissement Hoei, provincie Luik, België. De gemeente telt ruim 5500 inwoners.

Kernen

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Trivia 
Burgemeester Joseph Nandrin werd in oktober 2008 zijn salaris ontzegd, omdat hij gemeentepersoneel privéklussen liet doen in werktijd en een gemeentebusje gebruikte voor privévervoer.

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Nandrin

Externe link
 Website van de gemeente

Plaats in Luik (provincie)